L'Épreuve de force (The Gauntlet), film américain de Clint Eastwood sorti en 1977 ;
 L'Épreuve de force (Bride of Ida), onzième épisode de la saison 7 de Malcolm, diffusé en 2006.

Voir aussi